Miyamoto Musashi – militare e scrittore giapponese
 Miyamoto Musashi – film del 1944 diretto da Kenji Mizoguchi
 Miyamoto Musashi – film del 1954 diretto da Hiroshi Inagaki
 Miyamoto Musashi – film del 1961 diretto da Tomu Uchida
 Miyamoto Musashi – film del 1968 diretto da Yasuo Kohata
 Miyamoto Musashi – film del 1973 diretto da Tai Katô
 Miyamoto Musashi – miniserie televisiva giapponese del 2014
 Stazione Miyamoto Musashi – stazione ferroviaria di Mimasaka